Помо́на (Pomona) — седьмой по величине город в округе Лос-Анджелес, Калифорния, США. Расположен между ареалом Внутренняя империя и . Площадь — 59,474 км².

По данным переписи 2010 года, население составляло  человек.

География 
Помона граничит с городами  на северо-западе, Ла-Верн и Клермонт на севере,  и Чино на востоке, Чино-Хилс и Даймонд-Бар на юге, и Уолнат, Саут-Сан-Хосе-Хилс и Индастри на юго-западе. Климат средиземноморский, с жарким, сухим летом и тёплой, влажной зимой.

История 
Город назван в честь Помоны, древнеримской богини плодов. Первое поселение здесь было основано ещё в 1830-х годах, когда эта территория входила в состав Мексики. Статус города Помона получила . Несмотря на то, что название Помона было выбрано ещё в 1875 году, когда в районе поселения не было ни одного плодового дерева, в конце XIX века в окрестностях города стало активно развиваться выращивание цитрусовых культур.

Инфраструктура 
Крупнейшими университетами города являются Политехнический университет штата Калифорния и Западный университет наук о здоровье. Развита бумажная, текстильная, электронная промышленность.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Калифорнии
Населённые пункты округа Лос-Анджелес